Lancôme (cosmetica), een cosmeticabedrijf van de L'Oréal-groep
 Lancôme (gemeente), een gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher